Прище́па — славянская фамилия. Известные носители:
 
 Прищепа, Валерий Павлович (1957—2020) — российский литературовед, доктор филологических наук.
 Прищепа, Дмитрий Сергеевич (род. 2001) — белорусский футболист.
 
 Прищепа, Марина Андреевна (род. 1983) — украинская спортсменка, выступавшая в дзюдо, самбо и сумо.
 Прищепа, Михаил Михайлович (1906 — ?) — советский партийный деятель.
 Прищепа, Надежда Ивановна (род. 1956) — советская спортсменка (академическая гребля), призёр Олимпийских игр.
 Прищепа, Наталия Александровна (род. 1994) — украинская легкоатлетка, чемпионка Европы.
  (1900—1941) — советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, командир 61-й стрелковой дивизии с 23.08.1939 по 18.08.1941, погиб в боях за Беларусь.
 Прищепа, Пётр Куприянович (1937—2014) — советский партийный деятель.
 Прищепа, Степан Адамович (1915—1988) — советский деятель госбезопасности, военный педагог, полковник, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.

См. также